Jin Gongdi, keizer van de Oostelijke Jin (419-420)
 Yuan Kuo (postume naam Gongdi), koning van de Westelijke Wei (554-556)
 Houzhou Gongdi, keizer van de Latere Zhou (959-960)
 Song Gongdi (1271-1323), keizer van de Song (1274-1276)